Катериновский сельский совет () — входит в состав
Великолепетихского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Катериновка
.

История 
 1796 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Катериновка 
 с. Константиновка

Примечания